Высшая школа экономики:

 Высшая школа экономики — университет в Москве
 Высшая школа экономики — высшее учебное заведение в Праге